2. Deutsche Volleyball-Bundesliga 2014/15 steht für: